Horror puede referirse a :

Psicología, relaciones interpersonales 

 Horror, término que puede referirse tanto a una emoción humana provocada por el miedo intenso, como a aquellos géneros de las artes narrativas —como la literatura, el cine, los videojuegos, la televisión, y la historieta— que provocan dichas emociones.

Literatura, géneros narrativos 

 Survival horror («horror de supervivencia»), subgénero perteneciente al de acción-aventura inspirado en la novela de terror.
 Novela de terror (Horror fiction), subgénero dentro de la novela, que es a su vez un subgénero de la épica o narrativa, y cuya principal característica y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones asociadas.
 Cuento de terror (también conocido como cuento de horror o cuento de miedo, y en ciertos países de Sudamérica, cuento de suspenso), considerado en sentido estricto, es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector, definición que no excluye en el autor otras pretensiones artísticas y literarias. 
 El horror de Dunwich, (título original en inglés: The Dunwich Horror), relato corto escrito por H. P. Lovecraft en 1928, y publicado por Weird Tales en marzo de 1929.

Cine, televisión, espectáculos, historietas 

 Masters of Horror o Maestros del terror, serie de televisión estadounidense creada por Mick Garris para Showtime.
 American Horror Story, serie televisiva dramática y de terror, creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk.
 Treehouse of Horror, titulado Especial de Noche de Brujas de Los Simpson: La casa-árbol del terror en España, y Especial de noche de brujas de Los Simpson o La Casita del Terror en Hispanoamérica.
 Treehouse of Horror XXI, La Casita del Horror XXI en Hispanoamérica, cuarto episodio de la vigesimosegunda temporada de Los Simpson, emitido el 7 de noviembre de 2010 en Estados Unidos por Fox.
 Bart Simpson's Treehouse of Horror, cómics basados en la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson, concretamente en los especiales de Halloween.
 A History of Horror, serie de televisión documental de 2010 emitida por la BBC y presentada por el actor Mark Gatiss.
 Imprint (Masters of Horror), episodio número trece de la primera temporada de Masters of Horror, dirigido por Takashi Miike.
 El ordenador... ¡Qué horror!, historieta de 2001 del autor de cómics español Francisco Ibáñez, y que perteneciente a la serie Mortadelo y Filemón.
 The Amityville Horror (película de 2005) (La Morada del Miedo en España, Terror en Amityville en Argentina, México, y Perú, y El Terror en Amityville en Venezuela), película de terror de la compañía MGM realizada en el año 2005.
 The Little Shop of Horrors (La pequeña tienda de los horrores), película de Roger Corman estrenada en 1960.
 4 Horror Tales, cuatro películas de Terror bajo el título central de "4 Horror Tales", pero que son totalmente independientes entre ellas.
 El Rati Horror Show, película argentina dirigida por Enrique Piñeyro, y estrenada el 16 de septiembre de 2010.
 The Rocky Horror Picture Show, película de culto sobre una pareja que, tras una avería en su coche, se ven obligados a pasar la noche en la mansión del Doctor Frank-N-Furter, que celebra la convención de transilvanos con motivo de la creación de su criatura, Rocky Horror.
 Pet Shop of Horrors, manga japonés de horror creado por Matsuri Akino.
 ～Ayakashi～japanese classic horror, anime de horror que consta de once episodios producidos por Toei Animation.
 The Amityville Horror (series), serie de películas y libros de terror inspirados en la casa de Amityville.
 Horror (Garo), monstruos de ficción y sus antagonistas, en la serie Garo Tokusatsu.

Música, canciones 

 Horror punk, estilo musical que fue definido por la banda The Misfits, combinando letras e imágenes del cine de horror, ciencia ficción y Serie B, junto a influencias musicales del punk rock, del rock gótico, y del hard rock.
 The Horrors, banda de post-punk/garage rock revival británica formada en Southend, Inglaterra, en el verano de 2005.
 Miami Horror, banda electropop natural de Melbourne, Australia.
 Many of Horror, canción de rock alternativo escrita por Simon Neil (banda escocesa Biffy Clyro).
 Scarla O'Horror, grupo español de Indie rock fundado en el sur de extremadura en 2008.
 Horror Epics, cuarto álbum de estudio de la banda escocesa de hardcore punk The Exploited.
 Horrorcore, subgénero de hip hop basado en el horror con temas de contenido lírico.
 Horror en el Hipermercado (EP), primer disco del grupo pop español «Alaska y los Pegamoides».
 Decade of Horror, caja recopilatoria de la banda de heavy metal King Diamond, que fue lanzado el 25 de mayo del 2001.

Juegos sociales 

 Arkham Horror, juego de mesa diseñado por Richard Launius, y publicado originalmente en 1987 por Chaosium.

Varios (Miscelánea) 

 Horror vacui (literalmente ‘miedo al vacío’), se emplea en la historia del arte, y especialmente en crítica de la pintura, para describir el relleno de todo espacio vacío en una obra de arte con algún tipo de diseño o imagen.